WMS est un sigle pouvant signifier : 
 Warehouse Management Systems, une catégorie de progiciels
 Web Map Service, dans le contexte des SIG
 Wechsler Memory Scale, une échelle permettant d'évaluer la mémoire utilisée en neuropsychologie

Homonymie d'acronyme